Naurath kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Naurath (Eifel) – kommun i Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, 
 Naurath (Wald) – kommun i Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz,